
Termin -{ICE}- ima više značenja.
 Metamfetamin, nadimak u Australiji, Havajima
 4-Metilaminoreks, nadimak u Severnoj Americi
 Kaspaza 1, ili interleukin-1 beta konvertujući enzim